NFR steht für:
 National Film Registry, ein Verzeichnis besonders erhaltenswerter US-amerikanischer Filme
 Northeast Frontier Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 Non-functional requirement, siehe Anforderung (Informatik)
 Not for resale, nicht für den Weiterverkauf bestimmte Produktversion
 Nomenclature for Reporting, Nomenklatur für die Emissionsberichterstattung, siehe auch Richtlinie 2001/81/EG über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe

Nfr steht für:
 Nefer, altägyptischer Beamter und zugehörige Hieroglyphe 

Abkürzung